Fowlerville podría referirse a:

 Fowlerville (Míchigan)
 Fowlerville (Nueva York)
 Fowlerville (condado de Erie, Nueva York)